Braddon je priimek več znanih oseb:

 Edward Braddon, (1829—1904), avstralski politik
 Mary Elizabeth Braddon (1837—1915), angleška pisateljica 
 Russell Reading Braddon (1921—1995), avstralski književnik